Reseda kan avse:

Växter
 Trivialnamn för växtarten Luktreseda (Reseda odorata))
 Växtsläktet resedor (Reseda)

Geografi 
Reseda, Kalifornien, en stadsdel i Los Angeles, Kalifornien, döpt efter växten Reseda

Astronomi 
 1081 Reseda eller 1927 QF, en asteroid, döpt efter växten Reseda